Bunga Raya (plaats), een plaats in Indonesië
Bunga Raya (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing